Гі Шуїнар (,  20 жовтня 1956, Квебек) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року в ГЮХЛК.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 28-м загальним номером командою «Атланта Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Атланта Флеймс», «Калгарі Флеймс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 624 матчі в НХЛ, включаючи 46 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська кар'єра 
Гі понад десять років тренував клуби ГЮХЛК, зокрема, «Вікторіявіль Тігрес» та «Квебек Ремпартс». 

В період з 2002 по 2006 роки тренував клуби Північноамериканської хокейної ліги.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Квебек Ремпартс»
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Задрафтовані «Атланта Флеймс»
Канадські хокейні тренери